Амриев:
 Амриев, Абдугали (1909—1978) — советский государственный и партийный деятель.
 Амриев, Нуритдин Натмиевич (род. 1959) — советский футболист, судья, тренер.